В парному розряді жіночого тенісного турніру Citizen Cup 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Клаудія Коде-Кільш і Яна Новотна виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталія Єгорова і Лейла Месхі 7-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Беттіна Бюнге /  Штеффі Граф (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Мерседес Пас /  Тіна Шоєр-Ларсен (півфінал)
 Катрін Танв'є /  Патрісія Тарабіні (2-ге коло)

 Дженні Бірн /  Луїс Філд (1-ше коло)
 Кеті Горват /  Раффаелла Реджі-Конкато (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Сабрина Голеш (чвертьфінал)
 Ізабель Куето /  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Hamburg